

Муніципалітети у Франції 
 Монтеск'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Монтеск'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Монтеск'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро

Інше 
Шарль Луї де Монтеск'є